Die Abkürzung OGF steht für:
 Obergruppenführer, ein paramilitärischer Rang im Nationalsozialismus (bei SA, SS, NSFK und NSKK)
 oft gestellte Fragen, siehe Frequently Asked Questions (FAQ)
 Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde, eine genealogische Vereinigung
 Open Grid Forum, ein 2006 gegründetes Gremium für Grid-Computing
 Optical Glass Fibre, siehe Glasfaserkabel
 Ostdeutsche Gesellschaft für Forstplanung mbH, eine 1992 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Potsdam
 Vereinigte Bürgerfront (russ. ), eine russische politische Gruppierung, die sich am 2006 gegründeten Bündnis Das andere Russland beteiligt
 OpenGeofiction, eine gemeinschaftliche Platform zum Erstellen fiktionaler Karten, welche auf der OpenStreetMap Softwareplattform basiert.

OGF bezeichnet außerdem:
 OGF 19, der Name des Konvoi, dem der britische Tanker British Endeavour angehörte, als er 1940 vom deutschen U-Boot U 50 versenkt wurde

OGF